Morrisville kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Morrisville (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Morrisville, Missouri, Polk County, 
 Morrisville, North Carolina, Wake County, 
 Morrisville, Pennsylvania, Greene County, 
 Morrisville, New York, ort, Madison County, 
 Morrisville, Pennsylvania, Bucks County, 
 Morrisville, Vermont, Lamoille County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar